Thévoz ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Thévoz (* 1956), Schweizer Diplomat
 Jacqueline Thévoz (1926–2021), Schweizer Schriftstellerin
 Michel Thévoz (* 1936), Schweizer Kunsthistoriker